Barun Goyot – formacja geologiczna z czasu późnej kredy, znajdująca się na Pustyni Gobi w Mongolii.
Wcześniej ta formacja była nazywana "Lower Nemegt Beds".

Lista zwierząt odkrytych w tej formacji

Teropody

 Ajancingenia yanshini
 Avimimus portentosus
 Ceratonykus oculatus
 Conchoraptor gracilis
 Gobipteryx minuta
 Hulsanpes perlei
 Nanantius valifanovi
 Parvicursor remotus
 Velociraptor sp.

Jaszczurki

 Slavoia darevskii
 Estesia mongoliensis
 Ovoo gurvel
 Proplatynotia longirostrata
 Gobiderma pulchrum

Ssaki

 Asiatherium reshetovi
 Asioryctes nemegetensis
 Barunlestes butleri
 Catopsbaatar catopsaloides
 Chulsanbaatar vulgaris
 Deltatheridium pretrituberculare
 Nemegtbaatar gobiensis

Dinozaury ptasiomiedniczne

 Bagaceratops rozhdestvenskyi
 Breviceratops kozlowskii
 Lamaceratops tereschenkoi
 Platyceratops tatarinovi
 Saichania chulsanensis
 Tarchia gigantea
 Tylocephale gilmorei

Zauropody

 Quaesitosaurus orientalis

Bibliografia 
 Gradzinski, R. & Jerzykiewicz, T. 1974. Sedimentation of the Barun Goyot Formation. PALAEONTOLOGICA POLONICA 30; 11 - 146
 Gradzinski, R., Kielan-Jaworowska, Z. & Maryanska, T. 1977. Upper Cretaceous Djadokhta, Barun Goyot and Nemegt Formations of Mongolia, including remarks on previous subdivisions. ACTA GEOLOGICA POLONICA 27; 281 - 318
 Jerzykiewicz, T. and Russell, D. 1991. Late Mesozoic stratigraphy and vertebrates of the Gobi Basin. CRETACEOUS RESEARCH 12; 345 - 377
 Osmolska, H. 1982. Hulsanpes perlei n.g. n.sp. (Deinonychosauria, Saurischia, Dinosauria) from the Upper Cretaceous Barun Goyot Formation of Mongolia: Neues Jb. Geol. Palaeont. Mh., p. 440-448.

Linki zewnętrzne 
 Barun Goyot na DinoData

Geografia Mongolii